

События

Китай 
 9-й год по эре правления луского князя Чжао-гуна.
 Весной чуский царь и луский посол Шу-гун провели съезд в Чэнь.
 Весной чусцы помогли Сюй перенести столицу в И (Чэн-фу), чтобы избавиться от угрозы Чжэн.
 Лин-ван послал княжича Ци-цзи (своего младшего брата) уничтожить Чэнь. В 4 луне сгорела столица Чэнь.
 Осенью луский посол Чжунсунь Цяо (Мэн-си) поехал в Ци.
 Зимой луский сад Лан-ю обнесён забором.
 Возник спор об определении границы Чжоу и Цзинь. Ван отправил в Цзинь посла, а Шу-сян посоветовал уступить Чжоу спорные земли.

См. также

Примечания